

Patronyme 

 Augustin Féron (1845-1923), homme politique français ;
 Camille Féron (1831-1908), médecin et entrepreneur français ;
 Éloi Firmin Féron (1802-1876), artiste peintre français ;
 Émile Féron (1841-1918), homme politique belge ;
 Hervé Féron (1956-), homme politique français ;
 Jacques Féron (1912-2009), homme politique français ;
 Jean Féron (1881-1946), écrivain canadien ;
 Louis Féron (1901-1998), sculpteur, artiste et orfèvre français, naturalisé aux États-Unis ;
 Louis-Charles Féron (1794-1818), évêque de Clermont ;
 Louise Féron, chanteuse de rock française ;
 Maurice Féron (1857-1937), avocat et bâtonnier français ;
 Maurice Féron (1865-1929), homme politique libéral belge ;
 Sylvie Feron (1898-1984), peintre, graveuse et décoratrice belge ;
 Tithouan Féron (1982-), musicien et artisan français.

Toponyme 

 Féron, commune française du Nord ;
 Rue Toussaint-Féron, voie située dans le quartier de la Maison-Blanche du 13e arrondissement de Paris, en France ;
 Féron est un cours d’eau en Belgique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme